Аббревиатура WGA может означать:
 Writers Guild of America — американская гильдия сценаристов
 Windows Genuine Advantage — программный продукт Microsoft для защиты ПО от пиратства.
 Web Gallery of Art — виртуальный музей европейской скульптуры и живописи.
 Whole Genom Amplification - полногеномная амплификация.